Torre di San Biagio ad Ansedonia, nel comune di Orbetello (GR)
Torre di San Biagio a Fonte Lucente, nel comune di Fiesole (FI)